Шуми́лова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Шумилова, Анна Вячеславовна (в замужестве — Дьяченко; род. 1980) — заслуженный тренер России (художественная гимнастика).
 Шумилова, Екатерина Евгеньевна (род. 1986) — российская биатлонистка.
 
 Шумилова, Людмила Васильевна — д.б.н., профессор ТГУ
 Шумилова, Людмила Григорьевна (род. 1969) — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (подводное ориентирование).